Hangwald, Hangwälder sind der Name oder Namensbestandteil von folgenden Schutzgebieten:
 Felsen und Hangwälder im Altmühltal und Wellheimer Trockental, Bayern
 Naturschutzgebiet Hangwälder des Olsberges im Hochsauerlandkreis
 Naturschutzgebiet Liemecke und Hangwälder um Elkeringhausen im Hochsauerlandkreis
 Tierstein mit Hangwald und Egerquelle, Baden-Württemberg
 Unteres Feuerbachtal mit Hangwäldern und Umgebung, Baden-Württemberg
 Naturschutzgebiet Hangwälder im Tal der Großen Mühl, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schlucht- und Hangmischwälder